

Toponymes 
 Ura, une ville au Bhoutan.
 Ura, un village en Estonie.
 Ura, une commune hongroise du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Langues 
L’ura est une langue de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
 L’  est une langue du Vanuatu.

Sigle

URA est un sigle qui désigne :
 Unité de recherche associée, en France, un laboratoire de recherche scientifique associé au CNRS ;
 Unité de raccordement d'abonnés , terme utilisé par les opérateurs de télécommunication ;
Universities Research Association, association américaine d'universités pour la recherche, qui gère Fermilab ;
 Unité remplaçable en atelier (Maintenance).

Code
URA est un code qui désigne :
 l’aéroport d’Oural (Kazakhstan) dans la codification AITA.

Autres 
 Ura est un mot japonais (裏) qui désigne la nature privée des choses, la face cachée ; voir l’article Omote et ura.
Un ancien démon de la partie sud de la préfecture d'Okayama au Japon(温羅).

Voir aussi 
  la page d'homonymie.

Code
Homonymie de toponyme